Instrumento de medida - um objecto ou mecanismo cuja função é fazer medições
 Instrumento musical - qualquer objecto cuja função é tocar música
 Instrumento cirúrgico - uma ferramenta utilizada em procedimentos cirúrgicos
 Pertinente a Instrumentação - instrumentos de medição e controle de processos industriais

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas